Główka kan verwijzen naar:
 Główka (powiat Gołdapski), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen
Główka (powiat Olecki), woiwodschap Ermland-Mazurië, Polen